WikiBase, el programa que fa funcionar WikiWikiWeb, el primer wiki de la història
 Wikibase, una extensió de MediaWiki que fa funcionar Wikidata